Jan Stanisław Jabłonowski ks. herbu Prus III, (1600–1647) – miecznik wielki koronny od 1642, podczaszy wielki koronny od 1638,  marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1637 i 1640).
 Jan Stanisław Jabłonowski herbu Prus III (1669–1731) – kanclerz wielki koronny od 1706, chorąży wielki koronny od 1687, wojewoda ruski od 1697 i wołyński, pisarz polityczny i poeta.